signifie « arrondissement sud » en japonais et est présent dans de nombreuses villes japonaises :
 Minami-ku (Sapporo)
 Minami-ku (Niigata)
 Minami-ku (Saitama)
 Minami-ku (Yokohama)
 Minami-ku (Sagamihara)
 Minami-ku (Hamamatsu)
 Minami-ku (Nagoya)
 Minami-ku (Kyoto)
 Minami-ku (Sakai)
 Minami-ku (Okayama)
 Minami-ku (Hiroshima)
 Minami-ku (Fukuoka)
 Minami-ku (Kumamoto)